Rusija:
 Penza (grad)
 Penza (rijeka)
 Penzenska oblast